Uiguro – appartenente al gruppo etnico degli uiguri
 Lingua uigura – lingua asiatica